Plastik steht für:

 Plastik, das, umgangssprachlich für Kunststoff
 Plastik (Kunst), die, ein bildhauerisches Werk
 Plastische Chirurgie #Plastik, die, die operative Formung von Organen oder Gewebeteilen
 Plastik (Album), ein Musikalbum von Oomph! aus dem Jahre 1999

Siehe auch:

 Plastic